Ла-Прери (город, Миннесота) — город в округе Айтаска, штат Миннесота, США.
 Ла-Прери (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Клируотер, Миннесота, США.